Partido Social Democrata är portugisiska och kan hänsyfta till:

 Partido Social-Democrata (PSD), är ett politiskt parti i Angola.
 Partido Social Demócrata (PSD), är ett socialdemokratiskt politiskt parti i El Salvador.
 Partido Social Demócrata (PSD), är ett högerorienterat konservativt politiskt parti i Nicaragua.
 Partido Social Democrata (PSD), är ett liberalkonservativt parti i Portugal.
 Partido Social Demócrata (PSD), är ett socialdemokratiskt politiskt parti i Spanien.

Politiska partier